— самурайский род, правивший княжеством Сага с XVII по XIX век.

История 
Набэсиму Цунэнао, сына Набэсимы Цунэхидэ, поддерживал сюго провинции Хидзэн  и в благодарность за это Цунэнао сделал одну из своих дочерей его наложницей. Она родила сына Цунэфусу, которому дед передал главенство семьи Набэсима. Позже его сын, Набэсима Киёхиса, стал вассалом рода Рюдзодзи. В 1530 году в  Киёхиса сыграл главную роль в спасении армии Рюдзодзи, за что его сыну, Набэсиме Киёфусе, было позволено женится на дочери Рюдзодзи Иэсуми. Второй сын Киёфусы, Набэсима Наосигэ, усердно работал над развитием и процветания владений Рюдзодзи в качестве заместителя Рюдзодзи Таканобу.

После смерти Рюдзодзи Таканобу Тоётоми Хидэёси подтвердил за Рюдзодзи Масаиэ владение княжеством Сага с доходом 300 000 коку. В 1590 году Масаиэ отказался от власти в пользу своего сына Такафусы, но фактическим правителем княжества стал Набэсима Наосигэ.

Изначально Набэсима Наосигэ встал на сторону Западной армии в битве при Сэкигахаре, но сохранил свои владения, захватив в плен  из той же Западной армии. В 1607 году Рюдзодзи Такафуса и его отец скоропостижно скончались, и Токугава Иэясу официально признал род Набэсима даймё княжества Сага.

После реставрации Мэйдзи Набэсима Наомаса, 11 даймё Саги, поддержал ликвидацию ханов и основание префектур. 7 июля 1884 года Набэсиме Наохиро был присвоен титул маркиза (косяку), а даймё дочерних княжеств удостоились титула виконта (сисяку). Маркизы владели 20 000 цубо земли в Нагата-тё в Токио, которая позже станет территорией официальной резиденцией премьер-министра Японии.

Внук Набэсимы Наохиро, Набэсима Наоцугу, после Второй мировой войны стал губернатором префектуры Сага и членом Палаты советников.

Примечания

Литература 

 

Самурайские роды